Константин Шипунов:
 Шипунов, Константин Борисович (род. 1961) — российский политик, депутат Государственной Думы.
 Шипунов, Константин Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; 31 июля 1917.